Седрал:

 Седрал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Седрал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.